Con il nome di Santa Vittoria sono indicati:

Sante e Beate 

Santa Vittoria  (†253), martire in Monteleone Sabino, celebrata il 23 dicembre
Santa Vittoria (†304), martire in Africa, celebrata l'11 febbraio
Santa Vittoria di Cordova (†304), martire a Cordova con il fratello Acisclo, celebrata il 17 novembre

Beata Vittoria Rasoamanarivo (†1894), principessa malgascia di Antananarivo, celebrata il 21 agosto 
Beata Vittoria Diez y Bustos de Molina (†1936), martire a Hornachuelos (Spagna), celebrata il 12 agosto

Località italiane 
Santa Vittoria d'Alba, comune in provincia di Cuneo
Santa Vittoria in Matenano, comune in provincia di Fermo
Nughedu Santa Vittoria, comune in provincia di Oristano
Santa Vittoria, frazione di Gualtieri in provincia di Reggio Emilia
Santa Vittoria, frazione di Osilo in provincia di Sassari
Santa Vittoria di Libiola, frazione di Sestri Levante in provincia di Genova

Chiese ed altri luoghi di culto 
Chiesa di Santa Vittoria, nel comune di Aggius in provincia di Sassari
Chiesa di Santa Vittoria, nel comune di Bonorva in provincia di Sassari
Chiesa di Santa Vittoria, nel comune di Ossi in provincia di Sassari
Chiesa di Santa Vittoria, nel comune di Thiesi in provincia di Sassari
Chiesa di Santa Vittoria, nel comune di Tissi, in provincia di Sassari
Chiesa di Santa Vittoria, nel comune di Siligo in provincia di Sassari
Chiesa di Santa Vittoria de sa Rocca, nel comune di Osilo in provincia di Sassari
Chiesa di Santa Vittoria di Su Sassu, nel comune di Perfugas in provincia di Sassari
Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria Vergine, nel comune di Tornareccio in provincia di Chieti
Pieve di Santa Vittoria, nel comune di Sarteano in provincia di Siena.
Santuario nuragico di Santa Vittoria, nel comune di Serri in provincia di Cagliari
Chiesa di Santa Vittoria, nel comune di Sinnai in provincia di Cagliari

Pagine correlate 
 Vittoria